Ники́та Влади́мирович Пресняко́в (род. 21 мая 1991, Лондон) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Биография

Рождение и ранние годы 
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Бабушка и дедушка Никиты по материнской линии — Алла Пугачёва и актёр, артист Миколас Орбакас, дед и бабушка по отцовской линии — певец, солист ВИА «Самоцветы», композитор и саксофонист Владимир Пресняков-старший и певица Елена Преснякова. Поступил в  в 2004 году, окончил в 2009 году.

Становление и начало карьеры 
Первой актёрской работой стала роль маленькой Кристины Орбакайте в телеролике «Верь в себя» «Русского проекта» телеканала «ОРТ». Позже последовал фильм «Индиго», где он исполнил небольшую роль в 2008 году. Затем сыграл Пашу Бондарева в фильмах «Ёлки» и «Ёлки 2».

В 2014 году вышло сразу 4 фильма с участием Никиты Преснякова, в двух из них он сыграл главные роли.

Параллельно с актёрской развивалась режиссёрская карьера, участвовал в съёмках видеоклипов российских и индийских рэп-исполнителей, снял клип для казахского певца Тамерлана Садвакасова.

В активе Никиты числятся несколько короткометражных фильмов.

В 2010 году принял участие в первом сезоне телеигры «Жестокие игры» на Первом канале, где стал финалистом 5-й игры.

В 2012 году выиграл в шоу перевоплощений «ШоумаSтгоуон» на украинском Новом канале.

В 2013 году в дуэте с Ольгой Кляйн (участницей первого сезона вокального телешоу «Голос») занял второе место в пятом сезоне шоу «Две звезды».

В 2014 году разделил первое место в шоу перевоплощений «Точь-в-точь» с Ириной Дубцовой, у них по 345 баллов.

Параллельно с участием в шоу «Точь-в-точь» создал собственную музыкальную группу под названием AquaStone (ныне MULTIVERSE).

21 октября 2014 года на церемонии награждения «Прорыв года-2014» по версии журнала Moda topical получил награду в номинации «Дебют». В 2015 году спел дуэтом вместе с Владимиром Пресняковым-младшим и снялся в клипе «Сердце пленных не берёт».

В 2021 году вышел клип-кавер на легендарный хит американской рок-группы Evanescence, «Bring me to life», в котором участвовал и Никита совместно с блоггером и певицей Ольгой Зиминой (Ai Mori).

. Отгадан всеми членами жюри в 10-м выпуске.

Multiverse (2014—2022) 

21 февраля 2015 года вышел первый сингл группы под названием «Radiate». В прессе появились сообщения о подготовке к выпуску одноимённого альбома. 23 сентября 2015 года группа презентовала свой первый клип на песню «Выстрел» (русскоязычная версия их композиции «One Shot»). Клип в обеих версиях ротируется на всех музыкальных телеканалах России и СНГ.

Осенью 2015 года группа Multiverse в качестве специального гостя выступила на двух концертах Limp Bizkit в Москве, а потом приняла участие в проекте «Главная сцена» и стала финалистом этого конкурса. 16 ноября 2015 года вышел сингл «My light».

21 июля 2016 года — «Heroes Inside». 8 марта 2016 года состоялся большой сольный концерт группы в клубе Rock House в Москве. 9 декабря 2016 года вышел сингл «Mad days».

В апреле 2017 года Multiverse открывали концерты группы Asking Alexandria во время их российского тура.

24 сентября 2018 года вышел дебютный альбом группы под названием Beyond. Он состоит из 13 композиций. В том же году группа была выбрана для записи саундтрека к сериалу «Триггер», премьера которого состоялась на Первом канале в феврале 2020 года. Специально для этого сериала были записаны треки «Everytime» и «To Pray».

Дискография

Личная жизнь 
Бывшая девушка — Аида Медеткалиевна Калиева (род. 26 января 1992), жили вместе 4 года, с 2010 по 2014 год.

27 июля 2017 года женился на Алене Романовне Красновой (род. 8 марта 1997), позже они поселились в квартире, подаренной им Аллой Пугачёвой. Никита вместе с тестем занимается продажей спортивных тренажёров.

</center>

Хобби 
 Увлекается катанием на скейтборде.
 Занимается паркуром.
 Ведёт свой видеоблог на YouTube.

Фильмография

Актёр 
  — Индиго — первый парень, друг Захара.
  — Ёлки — таксист Паша Бондарев.
  — Ёлки 2 — Паша Бондарев, рядовой Президентского полка.
  — Охота за призраком — Зак, хакер.
  — Копы из Перетопа — Дима Стечкин.
  — Корпоратив — Аркадий.
  — Дело ангела — музыкант по кличке Моцарт.
  — Пересечение в пространстве.
  — Максимальный удар — камео.
  — Ёлки Последние — Паша Бондарев.
  — Наследие — Егор.
  — Гардемарины 1787. Мир (в производстве) — Алексей Бобринский.

Озвучивание 
  — Риф 3D — Пай.
 2013 — BioShock Infinite — разные голоса (локализация CGInfo).
  — Суперкоманда — Амадео.
  — Крякнутые каникулы — Ник.
  — Рок Дог — Боуди.
  — Рок Дог 2 — Боуди.

Примечания

Ссылки 
 YouTube-канал Никиты Преснякова 
 Официальный сайт музыкальной группы Никиты Преснякова «Multiverse» 
 Профиль Никиты Преснякова на сайте «Кинопоиск» 

Никита Владимирович
Режиссёры видеоклипов России
Родственники Аллы Пугачёвой